15e Bergkorps - Duitse militaire eenheid
 15e Gemotoriseerde Korps (Wehrmacht) - Duitse militaire eenheid
 15e Legerkorps (India) - Indiaas militaire eenheid